Теово или книжовно Техово може да се отнася за:

 Теово, село в община Чашка на Република Македония;
 Теово, село в дем Воден, Гърция.